Rutenia puede referirse a:

 Rutenia, una región histórica en Europa oriental.
 Rutenia Roja, una región histórica en Europa oriental.
 Rutenia Negra, una región histórica en Europa oriental.
 Rutenia Blanca, un nombre histórico y exonímico para la Bielorrusia.
 Rutenia meridional, un nombre exonímico y descriptivo para la Ucrania.
 Rutenia subcarpática, una región histórica en Europa central.

Véase también 
 Idioma ruteno (desambiguación)
 Rutenos (desambiguación)
 Rutenio